Karl-Heinz Körbel – allenatore di calcio ed ex calciatore tedesco
 Mario Korbel – scultore ceco 
 Petr Korbel – tennistavolista ceco